— профессиональный игрок в сёги, 9 дан, 1-й . Учился у , 7 дана. Владел тремя главными титулами сёги в сезонах 2012 и 2019 года.

Игрок партии статичной ладьи, особенно любит дебют ибися+анагума. Любимая фигура — ладья.

Разряды и достижения 
 Примерно в 1 классе начальной школы начал учиться сёги у отца, имевшего 5 любительский дан.
 1994: в 4 классе начальной школы стал победителем 19-го всеяпонского турнира «мэйдзин младшешкольников».
 1994: поступил в Сёрэйкай, став учеником Кадзухару Сёси 7 дана и получив 6 профессиональный кю.
 1997: 1 дан.
 2000: в возрасте 15 лет, заняв I место в 26-й лиге третьих данов со счётом 13:5, стал профессиональным сёгистом (4-м в истории профессионалом-учащимся средней школы), получив 4 дан.
 2002: Выступив в 61 сезоне Дзюнисэн в лиге C2 со счётом 9:1, повысился в лигу C1 и получил 5 дан.
 2004: В возрасте 20 лет завоевал титул рюо, одержав 10 побед подряд против сильнейших сёгистов и получив 6 дан.
 2005: В возрасте 21 год и 7 месяцев, стал самым молодым обладателем 9 дана по сёги в истории.

Титулы 
По состоянию на февраль 2022 года:

 Всего титулов: 30
 Участий в финалах титульных матчей: 42
 Побед в нетитульных матчах: 11

Именно Ватанабэ считается главным соперником «поколения Хабу» и собственно самого Хабу со стороны молодёжи. Защищая титул рюо, Ватанабэ 9 лет не давал Хабу, имеющему 6 пожизненных титулов, получить этот последний 7-й пожизненный титул из семи.

Личная жизнь 
Женат, воспитывает дочь.

Примечания 

Сёгисты Японии
Родившиеся в Токио
Персоналии по алфавиту
Сёгисты по алфавиту
Обладатели пожизненных титулов сёги